Miejscowości w USA:
 Thorp – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kittitas
 Thorp – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Thorp – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Thorp (ang. Thorp Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Thorp (ang. Thorp Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark